Liu Yang (ur. 1978) – chińska astronautka
 Liu Yang (ur. 1988) – chińska judoczka
 Liu Yang (ur. 1994) – chiński gimnastyk
 Liu Yang (ur. 1986) – chiński lekkoatleta